Wägner är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 18 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wägner
 Elin Wägner (1882–1949), författare, journalist och feminist
 Harald Wägner (1885–1925), författare och journalist
 Ria Wägner (1914–1999), författare, översättare och programledare
 Sven Wägner (1844–1916), skolman
 Veronica Wägner (1947–2014), författare av barn- och ungdomsböcker

Släktträd i urval 
 Sven Wägner (1844–1916)
 Elin Wägner (1882–1949)
+ John Landquist (1881–1974), litteraturvetare, gift med Elin Wägner 1910–1922
 Harald Wägner (1885–1925)
+ Ellen Rydelius (1885–1957), författare och journalist, gift med Harald Wägner 1911–1922
 Ria Wägner (1914–1999)
+ Staffan Rosén (1905–1984), journalist, gift med Ria Wägner 1939–1946
+ Gustav Sandgren (1904–1983), författare, sammanlevde med Ria Wägner från 1945
 Veronica Wägner (1947–2014)

Se även 
 Wegner, efternamn
 Wegener, efternamn

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter